{{Info/Taxonomia
 |cor           = lightgreen
 |nome          = Agrostis stolonifera 'Icy Flames |imagem        = 
 |imagem_legenda = 
 |estado        = 
 |reino         = Plantae
 |divisão       = Magnoliophyta
 |superdivisão  = Spermatophyta
  |classe        = Liliopsida
 |subclasse     = Commelinidae
 |ordem         = Poales
 |família       = Poaceae
 |género        = Agrostis
 |espécie       = Agrostis stolonifera 'Icy Flames' |binomial      = Agrostis stolonifera 'Icy Flames |binomial_autoridade = 
 |sinónimos     = 
}}Agrostis stolonifera 'Icy Flames' é uma espécie de gramínea do gênero Agrostis, pertencente à família Poaceae.

Bibliografia 
 Barrie, F. R. 2006. Report of the General Committee: 9. Taxon  55:796.
 Brummitt, R. K. 1995. Report of the Committee for Spermatophyta: 43. Taxon 44:611–612.
 Jarvis, C. E. 1991. Seventy-two proposals for the conservation of types of selected Linnaean generic names, the report of Subcommittee 3C on the lectotypification of Linnaean generic names. Taxon 41:552–583.
 Leena Hämet-Ahti et al.: Retkeilykasvio. Helsinki: Luonnontieteellinen keskusmuseo, Kasvimuseo, 1998. ISBN 951-45-8167-9
 Nicolson, D. H. 1999. Report of the General Committee: 8. Taxon 48:373–374

Ligações externas 
 
 
 
 

Agrostis